Astíages de Mèdia, rei dels medes
 Astiages, escriptor grec